Радго́сп Пра́вда — пасажирський залізничний зупинний пункт Херсонської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці.

Розташований у селі Новокиївка Каланчацького району Херсонської області на лінії Херсон — Вадим між станціями Брилівка (9 км) та Новокиївка (6 км).

Джерела

Посилання 
 Розклад руху приміських поїздів
 з. п. Радгосп Правда 

Зупинні пункти Одеської залізниці
Зупинні пункти Херсонської області
Транспорт Скадовського району